Quirguiz pode se referir a:
 Quirguizes, nome dado aos habitantes do Quirguistão;
 Quirguiz, língua falada no país.

Desambiguação